Pale Moon (webbrowser), een op Firefox gebaseerde webbrowser
Pale Moon (lied), een lied van onder andere Frank Sinatra